Фінал Кубка Америки з футболу 2015 — фінальний матч 44-го розіграшу міжнародного турніру Кубка Америки з футболу 2015, організованого КОНМЕБОЛ. Гра відбулась 4 липня 2015 року на «Національному стадіоні» в Сантьяго (Чилі), де зустрілись господарі турніру збірна Чилі та багаторазовий володар Кубка Америки збірна Аргентина. Після нічиї 0:0 у післяматчевих пенальті перемогу з рахунком 4:1 здобули господарі чилійці.

Передісторія 
Це вже сьомий чемпіонат, що відбувся в Чилі. Третій матч фіналу для господарів чилійців. Востаннє вони грали у фіналі 1987 року коли програли збірній Уругваю. Для Аргентини це вже п'ятий фінал на чилійській території. Загалом останній фінал аргентинці програли в 2007 році збірній Бразилії, останній переможний фінал у 1993, перемогли мексиканців.

Шлях до фіналу

Матч

Подробиці

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт    

2015
Матчі збірної Аргентини з футболу
2015 в чилійському спорті
Події 4 липня
Липень 2015